Niemcy:
 Poel – wyspa

Osoby:
 Martina Poel – austriacka aktorka

Zobacz też:
 Pöhl